El término Skyfall puede referirse a:
Skyfall película de 2012 protagonizada por Daniel Craig.
Skyfall (canción) canción principal de la película.
Skyfall (banda sonora) banda sonora de la película.